Английская Премьер-лига — футбольная лига, которая является высшим дивизионом в системе футбольных лиг Англии. Турнир был основан в 1992 году, когда клубы старого Первого дивизиона решили выйти из состава Футбольной лиги и стать юридически и коммерчески независимыми. Таким образом, начиная с сезона 1992/93 в Премьер-лиге — высшем дивизионе чемпионата Англии — определяется чемпион Англии — команда, набравшая наибольшее количество очков в прошедшем сезоне.

Начиная с сезона 2012/13 футболист должен провести минимум пять матчей в победном для его команды сезоне (включая выходы на замену), чтобы получить чемпионскую медаль. Ранее для получения медали игрок должен был провести минимум 10 матчей. По усмотрению руководства Премьер-лиги дополнительные чемпионские медали могут присуждаться игрокам, которые провели менее пяти матчей. Обычно такие медали выдают запасным вратарям и игрокам, не набравшим необходимое число матчей из-за травмы.

По состоянию на конец сезона 2021/22, Премьер-лигу выигрывали семь разных клубов: «Манчестер Юнайтед», «Блэкберн Роверс», «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Лестер Сити» и «Ливерпуль». 292 футболиста получили 593 чемпионские медали. Десять футболистов выигрывали чемпионат в составе разных клубов. Чаще других чемпионские медали Премьер-лиги выигрывали игроки «Манчестер Юнайтед» (86 игроков клуба выиграли 247 медалей). Рекордсменом по количеству чемпионских титулов является Райан Гиггз, выигравший Премьер-лигу 13 раз. Более трети чемпионских медалей Премьер-лиги выиграли игроки из Англии.

Легенда 
 Ниже приведён список игроков, которые получили чемпионские медали Премьер-лиги.
 Игроки в списке отсортированы по количеству чемпионских медалей, затем — по чемпионским сезонам (в порядке возрастания), затем — в алфавитном порядке.
 Позиции на поле:
 Вр — вратарь;
 Защ — защитник;
 ПЗ — полузащитник;
 Нап — нападающий.
 Если игрок становился чемпионом Англии в составе разных клубов, то в графе «Клуб(ы)» в скобках после названия клуба указано количество чемпионских медалей, выигранных в составе данного клуба.

Список игроков с чемпионскими медалями Премьер-лиги

По странам

По клубам

См. также 
 Список главных тренеров, выигравших высший дивизион чемпионата Англии

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Премьер-лиги
 Список обладателей чемпионских медалей Премьер-лиги

Чемпионы